Die Abkürzung AAZ steht für:

 Allrussisches Ausstellungszentrum
 Arbeitsablauf-Zeitanalyse, siehe Methods-Time Measurement
 Atemanhaltezeit in der Medizin
 Automobile Association of Zimbabwe
 Quetzaltenango, Flughafen in Guatemala (IATA-Code)
 Allgemeine Automobil-Zeitung, mehrere Zeitungen

AAZ